Mahoe puede referirse a:
 El nombre común de la planta Abelmoschus esculentus que se usa como verdura.
 El nombre común que se le da al árbol de Nueva Zelanda Melicytus ramiflorus.